Mertl ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Mertl (* 1946), deutscher Rechtsanwalt
 Jan Mertl (* 1982), tschechischer Tennisspieler
 Tomáš Mertl (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Mertel
 Märtl